Lega steht für:
 die Kurzbezeichnung für eine italienische und eine schweizerische Partei (Lega bedeutet hier Liga)
 die Lega dei Ticinesi in der Schweiz
 die Lega, siehe Lega Nord, in Italien
 Lega (Ethnie), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Lega (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945 Leegen, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Lega (Fluss), ein Gewässer im Nordosten Polens
 La Lega, italienisches Arbeiterlied 

Personen:
 Datus Hilarion Lega (* 1956), indonesischer Priester, Bischof von Manokwari-Sorong
 Mario Lega (* 1949), italienischer Motorradrennfahrer
 Michele Lega (1860–1935), italienischer Kurienkardinal
 Silvestro Lega (1826–1895), italienischer Maler